Boca de Ouro (peça), peça teatral de Nelson Rodrigues
 Boca de Ouro (1957), filme com Ankito
 Boca de Ouro (1963), filme de Nelson Pereira dos Santos
 Boca de Ouro (1990), filme de Walter Avancini, com Tarcísio Meira
 Boca de Ouro (2019), filme de Daniel Filho, com Marcos Palmeira 

Desambiguação